Miodrag Krivokapić (né en 1959) joueur et entraîneur de football yougoslave puis monténégrin ;
  (né en 1949), acteur serbe.